A Temporada da CART World Series de 2002 foi a vigésima-quarta da história da categoria. Teve como vencedor o brasileiro Cristiano da Matta, da Newman-Haas. O mexicano Mario Domínguez, da Herdez Competition foi eleito o Rookie (estreante) do ano.

Este foi o último ano que a categoria utilizaria o nome CART World Series. A partir de 2003, ela passaria a se chamar Champ Car World Series, e também o último ano em que utilizou mais de uma montadora de motores, no ano seguinte ela utilizaria apenas um único motor.

Neste campeonato, a Reynard estrearia seu último modelo de chassis, o Reynard 02i, que seria utilizado até a temporada 2004, bem como a Lola estrearia seu modelo Lola B2/00 que ficaria na categoria até o ano de 2006.

Calendário 

 
 
 *Corrida reduzida por estourar o limite de tempo.*Corrida reduzida para 40 voltas em decorrência da chuva.

Equipes e pilotos

Classificação

Notas
 Quando a temporada se iniciou, o calendário consistia de 20 corridas, incluindo uma segunda corrida na Europa, no Oval de Lausitz. Este seria o segundo evento neste circuito. Porém, no dia 16 de julho, praticamente um mês antes da realização da mesma, foi anunciado que a etapa estava cancelada. O motivo foi que o autódromo entrara em estado de insolvência e a CART acabou não conseguindo chegar a um acordo. Esta corrida voltaria ao calendário apenas em 2003, esta que seria a corrida derradeira da Alemanha.
 Primeira temporada de Luis Díaz, Mario Domínguez, Townsend Bell, Darren Manning e André Lotterer.
 Marcou também as despedidas de Cristiano da Matta (contratado pela equipe Toyota de Fórmula 1), Michael Andretti (foi para a IRL junto com a Green - atual Andretti Autosport), Christian Fittipaldi (correu na NASCAR em 2003, mas terminaria dispensado por insuficiência técnica), Scott Dixon (também foi para a IRL juntamente com a Chip Ganassi), Tora Takagi e Shinji Nakano (também passaram a competir na IRL).
 Primeira temporada sem a Penske.  A equipe foi para a IRL, junto com seus pilotos, Gil de Ferran e Hélio Castroneves.
 Foi ainda a única temporada da PWR, equipe que até 2001 se chamava PacWest. Scott Dixon e Oriol Servià disputaram apenas as etapas de Monterrey, Long Beach e Motegi pelo time, que faliu pouco depois.
 Após conquistar o título da temporada, Cristiano da Matta correu com o número 1 em seu carro nos GP's de Surfers Paradise, Fontana e Cidade do México.
 Um ano após ter deixado a categoria, a equipe Dale Coyne Racing voltou à CART em associação com a Team St. George, com Darren Manning (em Rockingham) e André Lotterer (Cidade do México). A parceria duraria apenas no citado GP de Rockingham, tendo a equipe voltado a se chamar Dale Coyne a partir do GP da Cidade do México.

Transmissão para o Brasil
Foi o segundo e último ano de exibição pela Rede Record que ao contrário da temporada anterior não mostrou todas as corridas ao vivo, pois o Campeonato Brasileiro daquele ano atrapalharia as transmissões das corridas, já que a mesma exibia as partidas no mesmo horário das corridas. Sendo assim, a Fórmula Mundial foi relegada a um VT aos domingos às 18h. Oscar Ulisses foi o narrador em todas as etapas fazendo a maioria das provas do Brasil, com vários convidados para comentar sendo que Emerson Fittipaldi comentou a maioria das provas da campeonato e apenas o repórter Celso Miranda acompanhando as provas in loco.﻿

Ver também

 Temporada da Indy Racing League de 2002

<noinclude>

2002